Roberts megye (Dél-Dakota)
Roberts megye (Texas)